EDSL steht für:
 Bahnhof Duisburg Schlenk (DS100-Code)
 Flugplatz Blumberg (ICAO-Code)

Abkürzung